Кожаны — многозначное понятие. Может означать:

 Кожаны — род гладконосых летучих мышей.
 Кожаны — село в Гордеевском районе Брянской области.
 Кожаны — село в Балахтинском районе Красноярского края.
 Кожаны (район Бардеёв) — община Словакии.
  — село в Польше.

См. также